Дискография южнокорейской гёрл-группы Red Velvet включает в себя три студийных альбома, два переиздания, 13 мини-альбомов, и двадцать пять сингла. Группа была сформирована компанией SM Entertainment и состоит из пяти участниц. Они дебютировали 1 августа 2014 года с синглом «Happiness».

Первый мини-альбом группы, Ice Cream Cake, был выпущен 17 марта 2015 года. Альбом возглавил корейские музыкальные чарты. 9 сентября 2015 года был выпущен первый полноформатный альбом, The Red , вместе с заглавным треком «Dumb Dumb». Альбом возглавил различные музыкальные чарты, в том числе чарты Billboard World Albums, в то время как «Dumb Dumb» стал первым синглом группы, который превысил миллион загрузок.

После The Red, 17 марта 2016 года, они выпустили свой второй мини-альбом, The Velvet, который показал более зрелый образ группы. Третий мини-альбом группы, Russian Roulette, был выпущен 7 сентября 2016 года вместе с одноимённым заглавным треком.

Их четвёртый мини-альбом, Rookie, был выпущен 1 февраля 2017 года, а пятый, The Red Summer, вышел 9 июля 2017 года. Второй полноформатный альбом Red Velvet, Perfect Velvet, был выпущен 17 ноября 2017 года вместе с синглом «Peek-A-Boo». Альбом дебютировал на № 1 в чарте Billboard World Albums, который отметил их четвёртый альбом как номер один в чарте. Переиздание альбома под названием The Perfect Red Velvet был выпущена в январе 2018 года. Их дебютный японский мини-альбом #Cookie Jar был выпущен 4 июля 2018 года, достигнув третьего места в чарте альбомов Oricon, а 6 августа 2018 года вышел седьмой мини-альбом, Summer Magic, который включал их первый англоязычный релиз, английскую версию «Bad Boy». Их следующий альбом RBB, который был выпущен в ноябре 2018 года, также имел английскую версию своего сингла «RBB (Really Bad Boy)». 19 июня 2019 года был выпущен восьмой мини-альбом The ReVe Festival: Day 1, он является первым альбомом из трилогии The ReVe Festival. 20 августа 2019 года был выпущен девятый мини-альбом The ReVe Festival: Day 2 с синглом «Umpah Umpah», он является вторым альбомом из трилогии The ReVe Festival. 23 декабря 2019 года было выпущено переиздание двух мини-альбомов The ReVe Festival: Finale, он является заключительным альбомом из трилогии The ReVe Festival

Альбомы

Студийные альбомы

Переиздания

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Промо-синглы

Коллаборации

Другие синглы попавшие в чарт

Видеография

Видеоклипы

Саундтреки

Примечания

Комментарии

Источники 

Red Velvet